Na Odontologia, isolamento relativo pode ser empregado ao se realizar restaurações provisórias ou em condições de total impraticabilidade de isolamento absoluto.

Ver também
Isolamento absoluto

Bibliografia
Dentística - Procedimentos Pré-clínicos; Mondelli, Jose; 2° Edição; 2003.

Odontologia